FitzClarence ist ein englischer Familienname.

Namensträger 
 Adolphus FitzClarence (1802–1856), britischer Offizier der Royal Navy
 Amelia FitzClarence (1807–1858), britische Adelige und fünfte Tochter des britischen Königs William IV., siehe Amelia Cary, Viscountess Falkland
 Anthony FitzClarence, 7. Earl of Munster (1926–2000), letzter Earl of Munster, Viscount FitzClarence und Baron Tewkesbury sowie letzter männliche Nachkomme von König William IV.
 Aubrey FitzClarence, 4. Earl of Munster (1862–1928), englischer Aristokrat und Urenkel von König William IV.
 Augusta FitzClarence (1803–1865), britische Adelige und vierte Tochter des britischen Königs William IV., siehe Augusta Gordon
 Augustus FitzClarence (1805–1854), britischer Adeliger und fünfter Sohn des britischen Königs William IV.
 Charles FitzClarence (1865–1914), irisch-englischer Brigadegeneral
 Edward FitzClarence, 6. Earl of Munster (1899–1983), englischer Aristokrat
 Frederick FitzClarence (1799–1854), britischer Offizier der British Army sowie der dritte uneheliche Sohn von König William IV. und seiner langjährigen Mätresse Dorothea Jordan

 George FitzClarence, 1. Earl of Munster (1794–1842), britischer Major-General
 Henry FitzClarence (1795–1817), zweiter illegitimer Sohn von William Duke of Clarence, den späteren König William IV. des Vereinigten Königreiches
 Mary FitzClarence (1798–1864), britische Adelige und zweite Tochter des britischen Königs William IV., siehe Mary Fox
 Sophia FitzClarence (1795–1837), britische Adelige und älteste illegitime Tochter von König William IV. von Großbritannien, siehe Sophia Sidney, Baroness De L’Isle and Dudley
 Wilhelmina FitzClarence (1830–1906), britische Adelige
 William FitzClarence, 2. Earl of Munster (1824–1901), britischer Peer

Weblinks 
 Fitzclarence bei forebears.io

Familienname
Englischer Personenname
Patronym